Vierck ist der Familienname folgender Personen:

 Hayo Vierck (1939–1989), deutscher Mittelalterarchäologe
 Sigrid Vierck (* 1953), deutsche Archäologin, Archivarin und Äbtissin
 Theodor Vierck (1910–1998), deutscher evangelischer Pfarrer

Siehe auch:
 Vierk
 Virck